Портела () — португальська власна назва.

Топоніми

Портела (Амареш) — парафія.
 Портела (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Портела (Віла-Нова-де-Фамілікан) — парафія.
 Портела (Лореш) — парафія.
 Портела (Монсан) — парафія.
 Портела (Пенафієл) — парафія.
 Портела-даш-Кабраш — парафія.